Bongsan-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Bongsan-myeon, Yesan-gun, socken i Yesan-gun, Södra Chungcheong, 
 Bongsan-myeon, Gimcheon, socken i Gimcheon, Norra Gyeongsang, 
 Bongsan-myeon, Hapcheon-gun, socken i Hapcheon-gun, Södra Gyeongsang, 
 Bongsan-myeon, Damyang-gun, socken i Damyang-gun, Södra Jeolla,